D'une manière générale, une valise est un bagage rigide de forme parallélépipédique.
 Une valise diplomatique désigne un moyen de transport utilisé pour échanger des objets sous couvert de l'immunité diplomatique.
 Une valise sèche est un module amovible attaché à un sous-marin qui permet la sortie de plongeurs lors de l'immersion de celui-ci.
 La valise de Gladstone est le surnom de la valise ayant fut un jadis servi à transporter le budget du gouvernement britannique du ministère du Trésor jusqu'à la Chambre des communes.
 L'Homme à la valise est une série télévisée britannique des années 1960.

Voir aussi